

Sigle 
 Mass Transit Railway – sistema di trasporto metropolitano di Hong Kong, gestito dalla MTR Corporation Limited
 Movimento Tradizionale Romano – movimento della Via romana agli Dei

Biologia 
 MTR – 5-metiltetraidrofolato-omocisteina metiltransferasi, gene del cromosoma 1

Codici 
 MTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto S. Jeronimo di Montería (Colombia)
 MTR – codice vettore ICAO di Metroflight
 mtr – codice ISO 639-3 della lingua mewari

Altro 
 mtr – abbreviazione comunemente usata per metro (il simbolo corretto è m)